Plaats in Indonesië
 Margo Rejo (Tempel), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Margo Rejo (Lubuk Linggau Utara I), een plaats in het bestuurlijke gebied Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Margorejo, doorverwijspagina